Туржани могу бити:

 Туржани (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Туржани (Хеб), насељено мјесто у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република